Ernst Hartwig, astronome allemand ;
 Julia Hartwig, écrivaine polonaise ;
 Rex Hartwig, joueur australien de tennis ;
 Wilhem Carl Hartwig Peters, zoologiste et explorateur allemand.
Patronyme polonais